Union Arabischer Republiken steht für:

 Föderation Arabischer Republiken, Zusammenschluss Ägyptens und Syriens mit Libyen (1971/1972–1977)
 Bund Arabischer Republiken, Gegenentwurf zur Föderation für einen Zusammenschluss Ägyptens und Syriens mit Irak (1972)

Siehe auch:
 Vereinigte Arabische Republik (Begriffsklärung)